Абдулла Ахмедов: Ахмедов, Абдулла Магомедсаидович (род. 1997) — российский и белорусский борец вольного стиля.
 Ахмедов, Абдулла Рамазанович (1929—2007) — советский архитектор.